Die Saison 2020/21 der italienischen Eishockeymeisterschaft wird die vierte unter dem Namen Italian Hockey League (IHL).

Die oberste Stufe bildete die IHL Serie A mit sieben Mannschaften, die gleichzeitig an der internationalen Alps Hockey League teilnehmen. Die eigentliche Italian Hockey League umfasste zu Saisonbeginn zehn Clubs. Die dritte Spielstufe bildete die Italian Hockey League Division I mit acht Mannschaften.

IHL Serie A

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld ist identisch zur Vorsaison. Der HC Meran hatte sich für die Alps Hockey League und damit die Serie A, allerdings verspätet, so dass der Antrag abgelehnt wurde.

Qualifikation

Play-Offs

Italian Hockey League

Teilnehmer 
Der HC ValpEagle pausierte auf Grund der Pandemiesituation. Zehn Mannschaften starteten in die Saison. Hockey Como zog sich Ende Oktober 2020 zurück.

Hauptrunde

Play-Offs

Italian Hockey League Division I 

Die Division I wurde im Gegensatz zu den Vorjahren in einer Gruppe ausgespielt. Am 17. Oktober 2020, nach drei Spieltagen, musste die Liga eine pandemiebedingte Spielpause einlegen. Am 16. Januar 2021 wurde der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Die Hauptrunde bestand daher nur aus einer Einfachrunde; alle acht Mannschaften qualifizierten sich für die Play-Offs.

Hauptrunde

Play-Offs

Weblinks 
 Tabellen und Ergebnisse

Einzelnachweise 

2020
Eishockeysaison 2020/21
2020
2020